OpenCandy это рекламный модуль, предназначенный для установки на персональный компьютер во время установки другого программного обеспечения. Он создан компанией SweetLabs и состоит из библиотеки Майкрософт Windows, включенной в установщик Windows. Когда пользователь устанавливает приложение, в комплекте которого присутствует библиотека OpenCandy, становится возможна установка рекомендуемого программного обеспечения на основе сканирования системы и местоположения пользователя. Все сгенерированные опции и настройки выбраны по умолчанию, если пользователь просто нажимает [далее] во время установки.

Нежелательные побочные эффекты включают изменения домашней страницы или поисковой системы, установка нежелательных панелей инструментов или расширений в браузере, изменение фона рабочего стола. Модуль также собирает и передает различную информацию о пользователе и его привычках третьим лицам без согласия или уведомления.

Некоторые разработчики антивирусных продуктов считают OpenCandy вредоносной программой.

Разработка 
Модуль был первоначально разработан для установщика DivX генеральным директором Дарриусом Томпсоном. При установке DivX пользователям предлагалось дополнительно установить Yahoo! Toolbar. DivX получил $15,7 млн за первые девять месяцев 2008 года от Yahoo и других разработчиков программного обеспечения после 250 миллионов загрузок.

Chester Ng, the former DivX business development director, is chief business officer and Mark Chweh, former DivX engineering director, is chief technology officer.

Компоненты Windows 
Компоненты программы могут иметь различные, но похожие имена в зависимости от версии.

Устанавливаемые файлы 
Обратите внимание, что файлы этой программы, как правило, имеют атрибуты "скрытый" и "системный". Для того, чтобы увидеть или найти их, нужно снять параметр папки "скрывать системные файлы операционной системы" и установить параметр "показывать скрытые файлы и папки".
 OCSetupHlp.dll

Процессы 
Примечание: также могут работать дополнительные процессы.
 spidentifier.exe
 rundll32.exe

Ключи реестра 
Ключи реестра имеют разные имена, поэтому необходимо провести поиск в реестре по запросу "*opencandy*", чтобы найти и удалить их.

DNS и http-запросы 
 tracking.opencandy.com.s3.amazonaws.com
 media.opencandy.com
 cdn.opencandy.com
 tracking.opencandy.com
 api.opencandy.com
 www.arcadefrontier.com

Противодействие 
 выберите "выборочная установка (Advanced)" и снимите все галочки
 запустите программу установки в автономном режиме или из командной строки с параметром /NOCANDY
 блокируйте IP-адреса OpenCandy в файле hosts записями типа: 0.0.0.0 api.opencandy.com
 используйте антивирусные программы, такие как Malwarebytes, после установки программного обеспечения для очистки системы
 используйте активную защиту антивируса, чтобы обнаружить и заблокировать рекламное/вредоносное ПО "на лету"
 существует программа самого производителя OpenCandy под названием OpenCandy Cleanup Tool для удаления OpenCandy

Сайты-распространители ПО, которые публикуют дистрибутивы с модулем OpenCandy 
В дополнение к сайтам конкретных компаний/поставщиков, распространяющих свои бесплатные/условно-бесплатные программы, коммерческие сайты депозитарного типа также публикуют программное обеспечение с модулем OpenCandy.
 Brothersoft
 CNET
 FileHippo
 Softpedia
 SourceForge
 Softonic
 μTorrent
 Cheat Engine

Приложения, использующие или использовавшие OpenCandy 

 aMSN
 Any Video Converter
 AOL Instant Messenger
 ApexDC++
 Auslogics Disk Defrag
 AxCrypt (Кроме портативной версии)
 BitTorrent
 CDBurnerXP (Зависит от версии, подтверждено на веб-сайте, альтернативная загрузка доступна без OpenCandy. Подтверждено 24 октября 2015)  
 CDex
 Cheat Engine (Зависит от версии)
 Citrio
 ClipGrab (Зависит от версии)
 Connectify
 CrystalDiskInfo (Кроме портативной версии или Shizuku edition. Подтверждено 24 октября 2015. Убрано 10 февраля 2016) 
 CutePDF
 Daemon Tools
 Darkwave Studio
 Dexpot
 DoNotSpy10
 doubleTwist
 DVDStyler (С версии 1.8.4.2, убрано с версии 2.9.2)
 DVDVideoSoft
 EaseUS Partition Master Free 10.1
 FileMenu Tools free version
 Format Factory
 Frostwire (не влияет на версию для Linux)
 Foxit Reader (6.1.4 – 6.2.1) 
 FL Studio (убрано с версии 12.2)
 Free Burning Studio
 FreeFileSync (убрано с версии 10.0)
 Freemake Audio Converter (1.1.0.63, 1.1.7, подтверждено через встроенную систему обновлений)
 Freemake Video Converter
 Freemake Video Downloader (Подтверждено 24 октября 2015 прямой загрузкой с сайта Freemake)
 Free Video Dub
 Free Video To Flash Converter (5.0.6.221, в соответствии с условиями использования)
 GameHouse
 GOM Player
 IE7Pro
 ImgBurn (с версии 2.5.8.0)
 JDownloader
 KasterSoft All Video Downloader (Не влияет на версию для Linux)
 KMPlayer
 Launchy (если загружен не с сайта SourceForge)
 MediaCoder
 Magical Jelly Bean (Подтверждено 11/12/2015 прямой загрузкой с https://www.magicaljellybean.com/keyfinder/  )
 MediaInfo (Подтверждено 1/12/15 прямой загрузкой с сайтов mediainfo и SourceForge)
 MP3 Rocket
 mIRC
 Miro
 MyPhoneExplorer (Убрано в марте 2015)
 Nero Burning ROM
 Novaroma
 Orbit Downloader (Подтверждено 24 октября 2015)  
 PDFCreator
 PeaZip (версии 5.2.2 и ниже кроме "PeaZip Plain", убрано с версии 5.3)
 PhotoScape(Кроме версии 3.7)
 PrimoPDF
 RealArcade
 RIOT (Кроме портативной версии)
 Soldat
 StepMania
 SMPlayer (Если загружен с sourceforge.net)
 Veoh Web Player
 Sigil (убрано с версии 0.5.0)
 SUPER
 Trillian (убрано 5 мая 2011)
 uTorrent (версии 3.x.x)
 Winamp (начиная с версии 5.2, убрано с версии 5.66)
 WinSCP (through August 2012)
 Xfire

Ссылки 

Программное обеспечение для Windows